Il a existé quatre maisons d'Anjou successives, tenant leur nom du comté puis duché d'Anjou, les deux premières à l'époque féodale, et les deux dernières comme branches capétiennes apanagées.

Maison d'Anjou 

La première maison d'Anjou fut fondée par Ingelger, vicomte d'Angers à la fin du .
Elle s'éteignit en 1060 dans la seconde maison d'Anjou.

Maison de Gâtinais-Anjou 

La maison de Gâtinais-Anjou, ou seconde maison d'Anjou, s'est formée par le mariage vers 1035 de Geoffroy II du Gâtinais avec Ermengarde d'Anjou, héritière du comté d'Anjou.
Elle a notamment donné les Plantagenêts et la branche cadette des rois de Jérusalem.

La branche des rois de Jérusalem s'éteignit en 1185 avec Baudouin IV de Jérusalem.
Le comté d'Anjou fut conquis par Philippe II Auguste sur le roi d'Angleterre Jean sans Terre en 1202, en même temps que le comté du Maine et le duché de Normandie.

Maison d'Anjou-Sicile 

La maison capétienne d'Anjou-Sicile, ou troisième maison d'Anjou, est une branche cadette des capétiens directs, fondée par Charles Ier d'Anjou, fils de Louis VIII le Lion et de Blanche de Castille, et apanagé en 1246 par son frère ainé Saint Louis.

Le comté d'Anjou fut rattaché à la couronne en 1328 par son héritier devenu roi de France, Philippe VI de Valois.
Plusieurs rameaux puinés se sont cependant perpétués en ligne masculine jusqu'en 1414.

Maison de Valois-Anjou (1351-1481)

La Maison de Valois-Anjou ou quatrième maison d'Anjou, est une branche cadette des Valois, fondée par Louis Ier d'Anjou, apanagé en 1351 par son père Jean II le Bon.
En 1360, le comté d'Anjou fut érigé en duché d'Anjou.

Le duché d'Anjou fut rattaché à la couronne de France par Louis XI en 1481, à la mort de son dernier titulaire Charles V d'Anjou.

Bibliographie 

 Christian Thévenot, La légende dorée des comtes d'Anjou : d'Ingelger à Geoffroy V Plantagenêt (850-1151), Paris, Olivier Orban, 1991, 307, . Réédition : Histoire des comtes d'Anjou, 850-1151,  Joué-lès-Tours, Alan Sutton,  « Histoire et archéologie », 2001, 159, .
 .
 .
 .
 , .

Articles connexes 
 Armorial des familles d'Anjou

Liste de familles nobles françaises homonymes